Wesley Chapel kan syfta på:

 Wesley Chapel, Florida
 Wesley Chapel, North Carolina